Red Bull Arena (New Jersey), een voetbalstadion in de Amerikaanse plaats Harrison, New Jersey
Red Bull Arena (Leipzig), een voetbalstadion in Leipzig, Duitsland
Red Bull Arena (Salzburg), een voetbalstadion in Salzburg, Oostenrijk